Tesa eller Tésa kan syfta på följande:

 Tesa – en tysk tillverkare av tejp

Geografi

Frankrike 

 Tesa – Thèze, Alpes-de-Haute-Provence, departementet Alpes-de-Haute-Provence i regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur, 
 Tèsa – Thèze, Pyrénées-Atlantiques, departementet Pyrénées-Atlantiques i regionen Nouvelle-Aquitaine,